Michał Masłowski (ur. 1989) – piłkarz.
 Michał Masłowski (ur. 1944) – profesor literatury polskiej, historyk literatury.